«Морской патруль» — российский телесериал. Премьера первой части состоялась 2 июня 2008 года на Первом канале, а премьера второй части — 29 июня 2009 года.

Сюжет 
В основе сюжета лежат истории трёх милиционеров морской милиции: капитана Дмитрия Мельникова (Дмитрий Орлов), старшего лейтенанта Егора Ковальчука (Сергей Шарифуллин) и старшего сержанта Сержика Довлатяна (Микаэл Джанибекян). Втроём (реже вдвоём или поодиночке) они патрулируют прибрежные районы Анапы. В ходе работы у героев возникают трудности, с которыми они справляются. Помимо поимки преступников и пресечения правонарушений, показывается личная жизнь трёх сотрудников милиции.

Актёры и роли 
 Дмитрий Орлов — капитан милиции Дмитрий Мельников
 Сергей Шарифуллин — лейтенант/старший лейтенант милиции Егор Ковальчук
 Микаэл Джанибекян — старший сержант милиции Сержик Довлатян
 Светлана Антонова — прокурор, майор (младший советник юстиции) Марина Заяц
 Сергей Шнырёв — майор Антон Владимирович Маршалок
 Евгений Серов — полковник милиции Евгений Васильевич Голованов
 Игорь Старосельцев — полковник милиции Бусыгин
 Дарья Иванова — Соня
 Анна Бачалова — Вика, невеста Сержика
 Виктор Григорюк — Никос
 Зураб Кипшидзе — Ромео, бывший вор в законе
 Марина Казанкова — Саша
 Ксения Черноскутова — Виктория Боронько
 Алексей Фаддеев — Толик, дайвер
 Константин Соловьёв — дайвер
 Георгий Тесля-Герасимов — лейтенант милиции Гришко
 Сергей Мурзин — Юра Скрябин
 Юрий Ваксман — бармен
 Алексей Королёв — Александр
 Дарья Лузина — Надежда
 Александр Соловьёв — маньяк
 Игорь Балалаев — Пётр Андреевич, прокурор
 Вадим Медведев — кинопродюсер
 Владимир Епифанцев — Михась
 Ирина Климова — Виолетта
 Юрий Батурин — клоун-красавчик
 Ирина Лачина — Люся
 Олег Вавилов — профессор

Персонажи фильма

Капитан Дмитрий Мельников 
Старший в команде патрулирующих. Зачастую является главным героем схваток с преступниками. Влюблён в прокуроршу Марину Заяц, но из-за несоответствия званий (капитан и майор) и по личным причинам не может признаться ей в любви. Но в конце первого сезона ему это все же удаётся. Хорошо знает английский. Страдает арахнофобией.

Старший лейтенант Егор Ковальчук 
Молодой сотрудник, приехавший работать в Анапу из Москвы. Изначально был не приспособлен к сложившимся условиям: не умел плавать, пользовался сухими формулировками, неприменимыми к реальной жизни, но постепенно «влился» в команду. Влюблён в потомственную браконьершу, внучку браконьера Никоса, Соню. За это Егорку нередко презирают.

Выпускник школы милиции, 22-летний лейтенант не добрал баллов для распределения в МУР, и ему предлагают поработать стажером в патруле морской милиции. Мечтавший о работе следователя, Егорка скрепя сердце соглашается, надеясь через год пройти в УГРО. Он амбициозен и самоуверен: в школе милиции он был лучшим, а в розыск не попал только потому, что вместо него взяли «блатного», сынка какого-то милицейского начальника. Считает себя эдаким Эркюлем Пуаро, который может расследовать дело, не вставая с кресла. Его голова полна немыслимых теорий о том, как следует раскрывать преступления. К работе в патруле относится скептически и поначалу считает своих напарников неудачниками. Но на первом же деле начинает понимать, что работа в морском патруле полна опасных поворотов и неожиданностей, о которых он даже не подозревал, а ему самому предстоит многому научиться у более опытных коллег. Из серии в серию он меняется, превращаясь из амбициозного хилого мальчика в настоящего опера. У Егорки есть недостаток, которого он стесняется: он совершенно не умеет плавать. Однако именно ему предстоит прыгнуть в воду, когда нужно спасти тонущую девушку. В конце первого сезона повышен до старшего лейтенанта.

Старший сержант Сержик Довлатян 
Экспрессивный армянин, один из самых энергичных и весёлых членов команды. «Казанова», но жениться боится. Когда ехал в поезде, влюбился в ловкую и обаятельную воровку Вику, после чего никак не решается идти с нею под венец (хотя та сама предложила ему жениться на ней). В конце концов, в последней серии 2 сезона они женятся.

Полковник Голованов 
Начальник отделения в первом сезоне. В патрулировании участия не принимает. С ярым характером. Очень любит ухаживать за женщинами. Пишет стихи.

Соня 
Своенравная гречанка, внучка Никоса, потомственная браконьерша. Влюблена в Егорку, но держит обиду на него за то, что он поставил ей условие: после свадьбы она браконьерством заниматься не будет. Сбежала с собственной свадьбы на катере.

Антон Маршалок 
Сотрудник «сухопутной» милиции. Постоянный конкурент морской милиции в борьбе с преступностью, на почве чего у Маршалка и морской милиции часто возникают разногласия и неприязнь друг к другу.
Когда-то он и Дмитрий Мельников были лучшими друзьями, но из-за драки, которую они устроили перед начальством, последнего перевели из убойного отдела в морской патруль и разжаловали в капитаны.

Вика 
Хитрая, проворная, смелая и обаятельная воровка, укравшая у Сержика сумку в поезде. Позже влюбилась в него (хотя долго скрывала это). Сама предложила Довлатяну жениться на ней. Очень юркая: Сержик постоянно теряет её из виду.

Марина Заяц 
Майор прокуратуры. Влюблена в Диму, но призналась в этом только в конце первого сезона. Мельников всё время ревнует её к новому начальнику Петру Андреевичу.

Место действия 
В большинстве серий основным местом действия является Анапа и её окрестности.

Создатели

Первый сезон 
 Режиссёр-постановщик: Евгений Серов
 Автор сценария: Андрей Житков, Ксения Кияшко, Александр Топурия
 Оператор-постановщик: Алексей Молчанов
 Художник-постановщик: Александр Миронов
 Продюсеры: Андрей Прокопьев, Юрий Сапронов, Андрей Смирнов
 Композитор: Всеволод Саксонов

Второй сезон 
 Режиссёры: Василий Чигинский, Андрей Джунковский, Мирослав Малич
 Сценарий: Андрей Житков, Сергей Сергеев, Олег Бурыгин
 Операторы: Роман Бойко, Илья Овсенев
 Художник: Вячеслав Дёмин
 Продюсеры: Юрий Сапронов, Андрей Смирнов

О съёмках фильма 
 По словам актера и режиссёра Евгения Серова сложнее всего давались съёмки на воде, потому что удерживать кадр оператору крайне сложно. Съёмочная группа была очень профессиональная, и снимали фильм на воде даже в 3-х бальный шторм.
 Съёмочной группе пришлось работать в непростых условиях: съёмки начались в июле, когда в Анапе была невыносимая жара — 44 градуса, а закончились в ноябре, и актёрам приходилось перед дублем выпивать глоток холодной воды, чтобы во время диалога изо рта не шёл пар (по сценарию снимали лето).
 Дмитрий Орлов, Сергей Шарифуллин и Микаел Джанибекян исполняли практически все трюки сами. Им пришлось много драться и в воде, и на суше, стрелять, нырять, прыгать в воду, и участвовать в погонях на катерах и скутерах.

 В одной из сцен актёрам пришлось сниматься с настоящим крокодилом. По сценарию морской патруль вылавливает на пляже сбежавшего из зоопарка крокодила.

 Во втором сезоне в восьмой серии, когда Егор читает новость про актёров-доноров, среди имён были Светлана Антонова, Микаел Джанибекян, Дмитрий Орлов, Сергей Шарифуллин — реальные имена актеров, исполняющие роли Марины Заяц, Сержика, Егора и Мельникова соответственно.

Саундтрек 
Заглавная песня «Морской патруль», звучащая в начальных титрах, исполнена Валерием Сюткиным.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт сериала
 Информация о первой части сериала на сайте Кино-Театр
 Информация о второй части сериала на сайте Кино-Театр
 Информация о второй части сериала на сайте Кинопоиск

Телесериалы России 2000-х годов
Телесериалы России, запущенные в 2008 году
Телесериалы России, завершённые в 2009 году
Телесериалы Первого канала
Детективные телесериалы России
Комедийные телесериалы России
Телесериалы о милиционерах
Фильмы RWS